Erdelj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Generalski Stol, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 476 stanovnika te 165 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Crkva sv. Mihovila
 Most na Dobri

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji